

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zakrzewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Zakrzewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Zakrzewko – część wsi Kupin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Zakrzewko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo 
 Zakrzewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń 
 Zakrzewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki